El término zapatilla hace referencia a:
Algunos tipos de calzado.
zapatillas deportivas.
pantufla calzado abierto usado para caminar dentro de una casa.
zapatillas de ballet, zapatos especiales para esta actividad.
En Argentina y Chile, un aparato eléctrico que tiene de entrada una toma y proporciona varias de salida (más de tres); en España, enchufe.